Kettunen är ett efternamn, som burits av bland andra:
Eino Kettunen (1894–1964), finländsk sångtextförfattare och kompositör
Hannes Kettunen (1898–1961), finländsk sångare
Lauri Kettunen (1885–1963), finländsk språkvetare
Ferdinand T. Kettunen (1889–1920), finländsk kommunist